Mario Tosi  – egittologo italiano;
Mario Tosi  – direttore della fotografia italiano.